Las siglas INAI pueden referirse a:

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de Argentina
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México